D49 steht für:
 Dálnice 49, Autobahn in Tschechien
 LNER-Klasse D49, britische Dampflokomotivreihe